Bieg na 500 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 10 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została reprezentantka USA Bonnie Blair.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992